Arrondissement de Hasselt est un ancien arrondissement français du département de la Meuse-Inférieure.
Arrondissement administratif de Hasselt est un arrondissement administratif de Belgique (Région flamande, province de Limbourg).